FIRAS est un sigle, qui signifie :
 Far InfraRed Absolute Spectrometer, un des instruments monté à bord du satellite COBE

Sigle de 5 caractères